L’Ardennaise steht für den Markennamen folgender französischer Automobilhersteller:

 H. Lessieux et Cie aus Rethel
 Maison Demorgny aus Charleville